Eric Chouinard (né le  à Atlanta aux États-Unis) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
Étant né à Atlanta quand son père jouait là-bas, il eut la possibilité de jouer pour l'équipe américaine de hockey sur glace mais préféra jouer pour l'équipe du Canada. Après avoir inscrit 296 points en 180 matchs et 3 saisons avec les Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il fut repêché au , à la  par les Canadiens de Montréal en 1998. Depuis, il a joué pour les Flyers de Philadelphie et le Wild du Minnesota où il côtoya son cousin Marc Chouinard pendant la saison 2003-2004.

Pour la saison 2014-2015, il s'engage avec les Brûleurs de Loups de Grenoble en Ligue Magnus, le plus haut niveau français, où il passe trois saisons.

Parenté dans le sport 
Il est le fils du joueur de hockey, Guy Chouinard et le cousin de Marc Chouinard.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998 || Remparts de Québec || LHJMQ || 68 || 41 || 42 || 83 || 18 || 14 || 7 || 10 || 17 || 6
|- 
| 1998-1999 || Remparts de Québec || LHJMQ || 62 || 50 || 59 || 109 || 56 || 6 || 3 || 2 || 5 || 0
|- 
| 1998-1999 || Canadiens de Fredericton || LAH || - || - || - || - || - || 6 || 3 || 2 || 5 || 0
|- 
| 1999-2000 || Remparts de Québec || LHJMQ || 50 || 57 || 47 || 104 || 105 || 11 || 14 || 4 || 18 || 8
|- 
| 2000-2001 || Citadelles de Québec || LAH || 48 || 12 || 21 || 33 || 6 || 9 || 2 || 0 || 2 || 2
|- 
| 2000-2001 || Canadiens de Montréal || LNH || 10 || 1 || 3 || 4 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
| 2001-2002 || Citadelles de Québec || LAH || 65 || 19 || 23 || 42 || 18 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2002-2003 || Grizzlies de l'Utah || LAH || 32 || 12 || 12 || 24 || 16 || - || - || - || - || -
|- 
| 2002-2003 || Flyers de Philadelphie || LNH || 28 || 4 || 4 || 8 || 8 || - || - || - || - || -
|- 
| 2003-2004 || Flyers de Philadelphie || LNH || 17 || 3 || 0 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
| 2003-2004 || Phantoms de Philadelphie || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
| 2003-2004 || Wild du Minnesota || LNH || 31 || 3 || 4 || 7 || 6 || - || - || - || - || -
|- 
| 2004-2005 || EC Red Bull Salzbourg || ÖEL || 16 || 5 || 5 || 10 || 42 || - || - || - || - || -
|- 
| 2005-2006 || Phantoms de Philadelphie || LAH || 24 || 7 || 7 || 14 || 4 || - || - || - || - || -
|- 
| 2005-2006 || Flyers de Philadelphie || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|- 
| 2005-2006 || Rampage de San Antonio || LAH || 47 || 8 || 12 || 20 || 22 || - || - || - || - || -
|- 
| 2006-2007 || Straubing Tigers || DEL || 27 || 6 || 17 || 23 || 32 || - || - || - || - || -
|- 
| 2006-2007 || HC Sierre-Anniviers || LNB || 4 || 3 || 3 || 6 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
| 2007-2008 || Straubing Tigers || DEL || 55 || 30 || 22 || 52 || 58 || - || - || - || - || -
|- 
| 2008-2009 || Straubing Tigers || DEL || 41 || 14 || 19 || 33 || 12 || - || - || - || - || -
|- 
|2009-2010 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 45 || 15 || 14 || 29 || 32 || 5 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
|2010-2011 ||Nürnberg Ice Tigers ||DEL ||52 ||24 ||25 ||49 ||50 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2011-2012 ||Nürnberg Ice Tigers ||DEL ||34 ||13 ||18 ||31 ||10 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 ||Nürnberg Ice Tigers ||DEL || 52|| 16|| 31|| 47|| 20|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2013-2014|| HK Dinamo Minsk || KHL|| 8|| 0|| 0|| 0|| 4|| - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Vålerenga ishockey || GET Ligaen || 16|| 7|| 12|| 19|| 2|| 4|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2014-2015 || Brûleurs de Loups de Grenoble || Ligue Magnus ||24 ||16 || 15|| 31|| 32|| 5 ||1 || 2|| 3|| 0
|-
| 2015-2016 || Brûleurs de Loups de Grenoble|| Ligue Magnus || 26 || 23 || 20 || 43 || 8 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2016-2017 || Brûleurs de Loups de Grenoble|| Ligue Magnus || 44 || 23 || 34 || 57 || 30 || 12 || 9 || 6 || 15 || 4
|-
|2017-2018 || EHC Bayreuth || DEL 2 || 27 || 12|| 25|| 37|| 18|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0

| 90 || 11 || 11 || 22 || 16 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en juillet 1980
Naissance à Atlanta
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Citadelles de Québec
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur du HC Sierre
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du EHC Bayreuth
Joueur du Vålerenga ishockey
Attaquant de hockey sur glace